Romeu Felipe Bacellar Filho é Professor Titular Aposentado de Direito Administrativo, por concurso, da Universidade Federal do Paraná e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É presidente do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar, fundado em Curitiba-PR, em homenagem a seu pai. Foi presidente da Associação de Direito Público do Mercosul, com sede em Buenos Aires, Argentina, da Associação Iberoamericana de Direito Administrativo, do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e do Instituto Paranaense de Direito Administrativo.

É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba (1970), especializado em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1974) e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná (1997), atua nesta unidade da Federação como advogado militante e consultor jurídico, no escritório Bacellar & Andrade Advogados Associados.

É doutor honoris causa da Faculdade de Direito Campo Real de Guarapuava (Paraná); Membro da Asociación Argentina de Derecho Administrativo, da Asociación Peruana de Derecho Administrativo e do Instituto Chileno de Derecho Administrativo; membro honorário do Instituto de ”Investigationes Históricas Dr. José Rodrigues de Francia”, da república do Paraguai; Membro do Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Membro da Académie Internationale de Droit Comparé, Membro Catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional; e professor titular dos cursos de pós-graduação da Universidade de Belgrano (Buenos Aires) e membro do Conselho Acadêmico dessa universidade.

É também diretor da Revista de Direito Administrativo e Constitucional (A&C), publicada pela Editora Fórum; e Membro dos Conselhos Científico e Editorial de várias revistas especializadas em Direito Público.

Foi Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Direito Público do MERCOSUL (NUPESUL) da UFPR.

Foi secretário do Tribunal de Justiça do Estado e presidente da Comissão Estadual de Estágio e Exame de Ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Paraná.

Romeu Bacellar Filho é o líder da chamada Escola Paranaense de Direito Administrativo, respeitada em todo o Brasil, e composta principalmente por jovens juristas contrários ao neoliberalismo e ao gerencialismo.

Principais livros
 Processo Administrativo Disciplinar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
 Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
 Direito Administrativo e o Novo Código Civil. Belo Horizonte: Fórum, 2007.
 Ordienamientos Internacionales y Ordenamientos Administrativos Nacionales Jerarquia, Impacto Y Derechos Humanos. Buenos Aires: AD-Hoc S.R.L, 2006. (Co-autoria com SALOMONI, J. L. e SESIN, D. J.)
 Elementos de Direito Internacional Público. Barueri: Manole, 2003. (como organizador)
 Princípios Constitucionais do Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 1998.
 Reflexões sobre Direito Administrativo. Fórum.

Homenagem
 Cenários do Direito Administrativo: Estudos em Homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho, (org. Edgar Guimarães), Belo Horizonte, Editora Fórum, 2004,

Ligações externas
 Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar
 Bacellar & Andrade Advogados Associados
 Curriculum Lattes do Pesquisador

Juristas do Paraná
Professores da Universidade Federal do Paraná
Professores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Advogados do Paraná
Alunos do Centro Universitário Curitiba